Святослав — мужское имя славянского происхождения.

Известные по имени

Князья

Священники 
 Святослав (род. 1970) — верховный архиепископ Киево-Галицкий, предстоятель Украинской грекокатолической церкви.

Корабли 
 Святослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1769 году.
 Святослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1781 году.
 Святослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1809 году.
 Святослав — парусный линейный корабль русского флота, спущен на воду в 1845 году.

См. также 
 Светослав

Примечания